Casa Pere Llibre (Barcelona), casa a Barcelona
 Casa Pere Llibre (Cardedeu), casa al Vallès Oriental